Гре́чко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Гречко, Виктор Васильевич  (1922—1992) — советский и украинский учёный-правовед.
 Гречко, Владимир Григорьевич (1935—1994) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1985).
 Гречко, Георгий Михайлович (1931—2017) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Гречко, Пётр Кондратьевич (1947—2016) — российский философ, доктор философских наук, профессор.
 Гречко, Степан Наумович (1910—1977) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1963).
 Гречко, Эдуард Никитович (род. 1941) — учёный в области электротехники и силовых полупроводниковых устройств, профессор, доктор технических наук.

См. также